FK Riteriai is een Litouwse voetbalclub uit Vilnius. Tot 2019 speelde de club onder de naam FK Trakai.

De club werd in 2005 opgericht en begon in 2006 in de III Lyga. In 2010 promoveerde de club naar de II Lyga en een jaar later naar de 1 Lyga. In het seizoen 2013 promoveerde Trakai naar de A Lyga. Daarin werd in het seizoen 2014 een vierde plaats behaald waardoor de club deelneemt aan de UEFA Europa League 2015/16.

Historische namen
 2005 - Trakai
 2019 - Riteriai

Seizoen na seizoen

FK Trakai (2005–2018)

FK Riteriai (2019–heden)

In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Riteriai

Totaal aantal punten voor UEFA Coëfficiënten: 14.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Litouwen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (ex-)spelers
 Linas Klimavičius

Externe link 
 Website
 alyga.lt (A lyga 2021)

Riteriai